Щегловка — посёлок в Славском районе Калининградской области. Входит в состав Тимирязевского сельского поселения.

Население

История 
20 января 1945 года Бриттанин был взят войсками 3-го Белорусского фронта, в 1946 году переименован в Щегловку..

Примечания 

Населённые пункты Славского района
Переименованные населённые пункты России